Kapfelberg ist der Ortsname von

 Kapfelberg (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Kapfelberg (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Kapflberg